Комаров, Иван:
 Комаров, Иван Ефимович (1919—1978) — советский футболист.
 Комаров, Иван Михайлович (1909—1975) — Герой Советского Союза.
 Комаров, Иван Сергеевич (род. 2003) — российский футболист.
 Комаров, Иван Яковлевич (1927—1973) — Герой Социалистического Труда, штукатур-маляр.